De werkplaatspas is een persoonsgebonden pas die gebruikt wordt voor de digitale tachograaf.

De werkplaatspas wordt gebruikt door erkende monteurs om instellingen te wijzigen in de tachograaf maar is ook nodig om een tachograaf in een voertuig te plaatsen of te verwijderen. Ook moet met deze pas gemeld worden indien er een verzegeling is verbroken of vervangen. 

De werkplaatspas kan alleen aangevraagd worden door monteurs die een erkend diploma hebben voor het werken met een digitale tachograaf en (in Nederland) in een door de RDW erkende garage werken.

Zie ook 
 Chauffeurspas
 Bedrijfspas
 Controlepas

Goederenvervoer